Heřmanov est un toponyme qui peut désigner :

Heřmanov, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Heřmanov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie